Thorvald Pedersen og Thorvald Petersen er navnet på flere personer:

 Thorvald Pedersen (farmaceut) (1887-1961) – dansk farmaceut og direktør for Novo Nordisk
 Thorvald Pedersen (kemiker) (født 1935) – dansk kemiker og lektor

 Thorvald Petersen (maler) - dansk maler og medlem af Den Fynske Forårsudstilling